Янина Альдер (; , Урнеш) — швейцарская хоккеистка. Игрок сборной Швейцарии по хоккею. Амплуа — вратарь. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года. На начало 2014 года на клубном уровне играет за мужскую команду Винтертур в юниорском чемпионате Швейцарии.

C 2008 года играет в чемпионате Швейцарии. Своим кумиром считает вратаря мужской сборной Швейцарии — Леонардо Дженони.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014
 Страница в facebook 

Хоккеистки Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года